Butjadingen steht für:

 die Landschaft Butjadingen, heute eine Halbinsel zwischen Jadebusen und Weser, entstanden im 14. Jahrhundert als Insel nördlich der Heete
 die Gemeinde Butjadingen im niedersächsischen Landkreis Wesermarsch, Teil der gleichnamigen Landschaft
 das ehemalige oldenburgische Amt Butjadingen, umfasste die gleichnamige Landschaft